Coverdale ist der Familienname folgender Personen:

 David Coverdale (* 1951), britischer Hardrock-Sänger und Bandleader von Whitesnake
 Linda Coverdale, US-amerikanische Übersetzerin und Linguistin
 Miles Coverdale (1488–1569), englischer Bibelübersetzer und Bischof von Exeter

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coverdale (Georgia), Ort im Turner County, Georgia
 Coverdale (Louisiana), Gemeindefreies Gebiet im Jefferson Parish und Allen Parish, Louisiana
 Coverdale (Pennsylvania), Ort im Allegheny County, Pennsylvania

Siehe auch:

 Coverdale-Bibel, englische Übersetzung der Bibel, die erstmals im Jahre 1535 herausgebracht wurde